Příjmení Kratschmer má více nositelů:

 Edwin Kratschmer (* 1931), německý spisovatel a literární teoretik
 Florian Kratschmer von Forstburg (1843–1922), rakouský hygienik, vojenský lékař
 Guido Kratschmer (* 1953), německý desetibojař

Podobná příjmení:
 Kretschmer
 Krečmer